Такмичење у десетобоју у мушкој конкуренцији на 19. Европском првенству у атлетици за јуниоре 2007. у Хенгело одржано је 19. и 20. јула 2007. на Fanny Blankers-Koen Stadion- у.

Титулу освојену у Каунасу 2005, није бранио Андреј Краучанка из Белорусије јер је прешао у млађе сениоре.

Земље учеснице 
Учествовала су 22 такмичара из 14 земаља.

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (3)
  (2)
  (3)

Освајачи медаља

Сатница

Резултати 
,

100 метара 
Такмичење је одржано 19. јула 2007. године.

Скок удаљ 
Такмичење је одржано 19. јула 2007. године.

Бацање кугле 
Такмичење је одржано 19. јула 2007. године.

Скок увис 
Такмичење је одржано 19. јула 2007. године.

400 метара 
Такмичење је одржано 19. јула 2007. године.

110 метара препоне 
Такмичење је одржано 20. јула 2007. године.

Бацање диска 
Такмичење је одржано 20. јула 2007. године.

Скок мотком 
Такмичење је одржано 20. јула 2007. године.

Бацање копља 
Такмичење је одржано 20. јула 2007. године.

1.500 метара 
Такмичење је одржано 20. јула 2007. године.

Коначан пласман

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати 2007. (стране од 370 до 387)

Европско првенство у атлетици за јуниоре 2007.
Десетобој на Европском првенству у атлетици за јуниоре